Hrvatski otoci:
 Golić (Bisaga) (Bisaga Mala), u Kornatima, između otoka Kornat i Mana
 Bisaga Mala (Pašman), otok u Pašmanskom kanalu
 Bisaga Mala (Žut), kod Žuta